

Localidades

Saint-Barthélemy (Isère)
Saint-Barthélemy (Landes)
Saint-Barthélemy (Mancha)
Saint-Barthélemy (Morbihan)
Saint-Barthélemy (Haute-Saône)
Saint-Barthélemy (Seine-et-Marne)
Saint-Barthélemy (Vaud)
Ou ainda:
São Bartolomeu (Antilhas Francesas)

Ver também

Desambiguações de topônimos